Пхучифа — заповедник в Таиланде. Он располагается на территории двух районов (ампхе) Тхенг и Виангкен провинции Чианграй. В 1998 году с целью сохранения лесного массива возле горы Пхучифа данная местность получила статус «лесной заповедник».

Лесной заповедник площадью 2500 рай охватывает середину горного хребта Пхипаннам, который тянется вдоль границы между Таиландом и Лаосом. Этот район находится на высоте 1200—1628 м над уровнем моря.

Растительность Пхучифа представлена по всей области заповедника, за исключением вершины горы. В основном произрастают: кастанопсисы, корица, магнолия чампака, сливы, мох, папоротники. Фауна разнообразна, здесь можно увидеть таких животных как кабан, циветы, оленевые, тигры, камышовый кот, кошка Темминка, свиной барсук, зайцы, дикобразовые, летучие мыши, беличьи, шерстокрылы.

Ссылки 
 
 Лесной парк Пу Чи Фа
 Phu Chi Fa Forest Park
 

Национальные парки Таиланда